Сууре-Яани:

 Сууре-Яани — город в центральной части Эстонии в уезде Вильяндимаа.
 Сууре-Яани — волость в Эстонии, в составе уезда Вильяндимаа.